Les Jeunes Filles, roman en quatre volumes de Henry de Montherlant paru entre 1936 et 1939.
 Les Jeunes Filles, adaptation télévisuelle du roman de Henry de Montherlant diffusée en 1978.